Лаго́р — город в Пакистане.
 Лагор — порода голубей, выведенная в городе Лагор.
 Лагор — кантон во Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи.
 Лагор — коммуна во Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи.
 Лагор — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.